Аппер-Калскаг (Калскаг) () — город в зоне переписи населения Бетел, штат Аляска, США. Население по данным переписи 2010 года составляет 210 человек.

География 
Аппер-Калскаг расположен на правом берегу реки Кускокуим, в 3 км выше города Лоуэр-Калскаг. Площадь города составляет 10,7 км², из них 9,8 км² — суша и 0,9 км² — открытые водные пространства.

Сообщение города с внешним миром осуществляется только малой авиацией и лодками, а зимой также по «ледовой дороге». Зимник прокладывается каждую зиму от города Аниак до города Бетел.

История 
Город был инкорпорирован 13 февраля 1975 года.

Население 
По данным переписи 2000 года, население города составляло 230 человек. Расовый состав: коренные американцы — 85,65 %; белые — 8,70 %; афроамериканцы — 0,43 % и представители двух и более рас — 5,22 %.

Из 62 домашних хозяйств в 56,5 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 37,1 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 16,1 % семей женщины проживали без мужей, 29,0 % не имели семьи. 24,2 % от общего числа домохозяйств на момент переписи жили самостоятельно, при этом 6,5 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,71 человек, а средний размер семьи — 4,55 человек.

Доля лиц в возрасте младше 18 лет — 43,9 %; лиц в возрасте от 18 до 24 лет — 10,4 %; от 25 до 44 лет — 27,0 %; от 45 до 64 лет — 12,6 % и лиц старше 65 лет — 6,1 %. Средний возраст населения — 22 года. На каждые 100 женщин приходится 103,5 мужчин; на каждые 100 женщин в возрасте старше 18 лет — 111,5 мужчин.

Средний доход на совместное хозяйство — $28 333; средний доход на семью — $32 708. Средний доход на душу населения — $7859. Около 24,5 % семей и 24,2 % населения живут за чертой бедности, включая 28,4 % лиц в возрасте младше 18 лет и 5,3 % лиц старше 65 лет.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Ссылки 
 

Города Аляски
Населённые пункты Бетела